Siri Islands kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kepulauan Masalima, öar, Sulawesi Selatan, 
 Kepulauan Marabatua, öar, 

Robotskapade Indonesienförgreningar